Vegas может означать:

 Vegas — греческая поп-рок группа
 Vegas — студийный альбом The Crystal Method
 Vegas — песня американской певицы Doja Cat (2022)
 Vegas — торгово-развлекательный центр
 Vegas — профессиональная программа для записи, редактирования и монтажа видео- и аудиопотоков
 «Вегас» () — белорусская компания, основанная в 1997 году.

См. также